Бочкарёвский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Бочкарёвский сельсовет — в Целинном районе Алтайского края.
 Бочкарёвский сельсовет — в Черепановском районе Новосибирской области.